Pillwax ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Pillwax (1814–1873), österreichischer Veterinärmediziner 
 Viktor Josef Pillwax (1857–1927), österreichischer Alpinist